LightZone est un logiciel libre de traitement d'images photographiques.

LightZone a été créé par Fabio Riccardi et sa société Light Crafts. Abandonné en , le code source et le nom ont été libérés début 2013 par son propriétaire. Depuis, une communauté a repris le développement. Le projet est hébergé sur GitHub.

Ce logiciel se distingue de ses concurrents par une approche du traitement se rapprochant des manipulations traditionnelles réalisées en chambre noire. Ainsi, Lightzone ne propose pas de courbes de correction, mais des outils simples et compréhensibles par un photographe habitué, par exemple, au zone system. Les corrections apportées à l'image sont appliquées par couches successives. Ces dernières peuvent éventuellement porter sur une partie de l'image, à la manière des masques appliqués sous l'agrandisseur. Les masques sont créés très simplement, à l'aide d'outils de dessin vectoriels, et leur contour d'action peut être progressif.

D'un abord déroutant, l'utilisation de ce logiciel de traitement de photo devient familier au même titre que des applications plus traditionnelles, comme Photoshop.

Voir aussi 
Gratuit et Opensource
 Darktable
 DigiKam
 RawTherapee
Propriétaire 
 Bibble
 Aperture
 Adobe Lightroom
 DXO

Liens externes
  Site officiel

Logiciel graphique
Logiciel de photographie
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Windows